Spatz (auto), een Duits automerk
Spatz (trein), een treintype van de Zwitserse producent Stadler Rail